Banting kan syfta på:

 Frederick G. Banting, nobelpristagare
 William Banting, som givit namn åt bantning